Direktorium (von lateinisch dirigere „führen, leiten“) steht für:

 Direktorium (Gremium), mehrere Direktoren einer Organisation umfassend

 Direktorium (Böhmen), Herrschaftssystem (1618–1619)
 Direktorium (Frankreich), Herrschaftssystem (1795–1799)
 helvetisches Direktorium, Schweizer Exekutive (1798–1803)
 Direktorium, politikwissenschaftliche Bezeichnung für den Bundesrat (Schweiz)
 Direktorium, die im Juli 1917 umgebildete Regierung Russlands, siehe Provisorische Regierung (Russland) #Direktorium und Sturz

 Direktorium (Liturgie), Kalender der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Reichsdirektorium (kurfürstliches Beamtengremium)
 Direktorialsystem (Organisationsform)
 Direktorialprinzip (Soziologie)
 Direktor (Begriffsklärung)